Krasnopoljanskoje () ist ein russischer Ortsname und die Bezeichnung von Landgemeinden:

Ortsname:
 Krasnopoljanskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Groß Gaudischkehmen, 1938–1946 Großgauden, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Krasnopoljanskoje (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk

Landgemeinden: 

Krasnopoljanskoje selskoje posselenije:
 in der Region Krasnodar
 in der Oblast Omsk
 in der Oblast Swerdlowsk
 in der Oblast Wologda